Cachoeira Dourada – comune brasiliano dello stato del Goiás
 Cachoeira Dourada – comune brasiliano dello stato del Minas Gerais